Emine Mihrişah Kadin - nota anche, ma impropriamente, come Mihrişah Sultan, consorte del sultano ottomano Ahmed III e madre del sultano Mustafa III. 
Mihrişah Sultan - consorte del sultano ottomano Mustafa III e madre e Valide Sultan del sultano Selim III.
Mihriban Mihrişah Sultan - principessa ottomana, figlia di Şehzade Yusuf Izzeddin e nipote del sultano Abdülaziz.